A Woman – film del 1912 diretto da Charles Kent
 A Woman (anche La signorina Charlot) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
 A Woman – album di Qveen Herby del 2021
 Una donna - A Woman – film del 2010 diretto da Giada Colagrande